Het Eredivisie-seizoen 2012/13 was het 57e seizoen van de hoogste Nederlandse voetbalcompetitie. Hierin werd gestreden om het 124e landskampioenschap voetbal. Aan de competitie namen achttien clubs deel. Excelsior was aan het eind van het seizoen 2011/2012 rechtstreeks gedegradeerd naar de Jupiler League en maakte plaats voor de rechtstreekse promovendus PEC Zwolle uit de Jupiler League. In de play-offs promoveerde vervolgens ook Willem II ten koste van De Graafschap. VVV-Venlo wist de play-offs te overleven. De eerste speelronde vond plaats in het weekend van 10, 11 en 12 augustus. Ajax werd voor het derde jaar op rij landskampioen. Het was de derde keer dat dit de club lukte in de Eredivisie.

Teams

Provinciale vertegenwoordiging

Ranglijst

Eindstand

Legenda

Stand thuiswedstrijden

Stand uitwedstrijden

Stand 1e seizoenshelft

Stand 2e seizoenshelft

Punten

Doelpunten voor

Doelpunten tegen

Doelsaldo

Gemiddeld aantal toeschouwers

x 1.000

Uitslagen 
 

Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Toeschouwersaantallen

Positieverloop per club

Play-offs

Officiële eindstand

Wedstrijdverslagen

Statistieken

Doelpunten

Aantal goals per speelronde

Topscorers

Bron: VI

Assists

Bron: VI

Keepers: Tegendoelpunten en de nul gehouden

Bron: VI

Club afhankelijk van topscorer

Kaarten

Gele en rode kaarten 
 en  /

Kaartenoverzicht (clubs)

Kaartenoverzicht (scheidsrechters) 

* Staat niet op de senior lijst van de KNVB.

Kaarten en schorsingen 

Bronnen: Elfvoetbal, KNVB, Eredivisie.nl en Voetbal International
Bij de 5e, 7e, 9e, 11e en elke volgende gele kaart volgt er 1 wedstrijd schorsing.
* Deze speler is tijdens het seizoen veranderd van club.
** Bij deze speler is 1 gele kaart niet geregistreerd.
1 Geen schorsing, maar telt wel mee voor volgend seizoen (speelronde 33 en 34).
1 Wel schorsing, maar telt niet mee voor volgend seizoen (speelronde 33 en 34).

Uitwerking van de rode kaarten (spelers) 
{| class="wikitable" style="text-align:center"
!width=20|SR
!align=left width=140|Speler
!align=left width=120|Club
!align=center width=45|Thuis/Uit
!align=center width=120|Tegenstander
!align=center width=40|Tussen.
!align=center width=40|Min.
!align=center width=40|Eind.
!align=center width=150|Scheidsrechter
!align=center width=330|Overtreding
!align=center width=200|Straf(aantal wedstrijden)
|-
|align=left| 1
|align=left| Mitchell Donald
|align=left| Roda JC Kerkrade
|align=center| Thuis
|align=center| PEC Zwolle
|align=center| 1 - 1 
|align=center| 62e
|align=center| 1 - 1 
|align=center| Dennis Higler
|align=center| Twee keer geel
|align=center| 1
|-
|align=left| 1
|align=left| Guy Ramos
|align=left| RKC Waalwijk
|align=center| Thuis
|align=center| PSV
|align=center| 3 - 2 
|align=center| 84e
|align=center| 3 - 2 
|align=center| Reinold Wiedemeijer
|align=center| Twee keer geel
|align=center| 1
|-
|align=left| 2
|align=left| Sigourney Bandjar
|align=left| RKC Waalwijk
|align=center| Uit
|align=center| ADO Den Haag
|align=center| 1 - 1
|align=center| 67e
|align=center| 2 - 2
|align=center| Jeroen Sanders
|align=center| Twee keer geel
|align=center| 1
|-
|align=left| 2
|align=left| Joris Mathijsen
|align=left| Feyenoord
|align=center| Thuis
|align=center| sc Heerenveen
|align=center| 0 - 0
|align=center| 76e
|align=center| 1 - 1
|align=center| Björn Kuipers
|align=center| Het ontnemen van een scoringskans van een tegenspeler
|align=center| 1
|-
|align=left| 3
|align=left| Jóhann Berg Guðmundsson
|align=left| AZ
|align=center| Thuis
|align=center| sc Heerenveen
|align=center| 0 - 0
|align=center| 82e
|align=center| 0 - 0
|align=center| Danny Makkelie
|align=center| Tackle (op grove wijze onderuit halen van een tegenstander)
|align=center| 3 waarvan 1 voorwaardelijkproeftijd 1 jaar
|-
|align=left| 4
|align=left| Etiënne Reijnen
|align=left| AZ
|align=center| Uit
|align=center| PSV
|align=center| 0 - 0
|align=center| 8e
|align=center| 5 - 1
|align=center| Bas Nijhuis
|align=center| Twee keer geel
|align=center| 1
|-
|align=left| 4
|align=left| Leon ter Wielen
|align=left| PEC Zwolle
|align=center| Thuis
|align=center| N.E.C.
|align=center| 0 - 1
|align=center| 29e
|align=center| 0 - 4
|align=center| Danny Makkelie
|align=center| Het ontnemen van een scoringskans van een tegenspeler
|align=center| 1
|-
|align=left| 4
|align=left| Thulani Serero
|align=left| Ajax
|align=center| Uit
|align=center| sc Heerenveen
|align=center| 2 - 2
|align=center| 53e
|align=center| 2 - 2
|align=center| Pol van Boekel
|align=center| Tackle (van achter een tegenstander onderuit halen)
|align=center| 2 waarvan 1 voorwaardelijk proeftijd 1 jaar
|-
|align=left| 4
|align=left| Joey van den Berg
|align=left| PEC Zwolle
|align=center| Thuis
|align=center| N.E.C.
|align=center| 0 - 2
|align=center| 55e
|align=center| 0 - 4
|align=center| Danny Makkelie
|align=center| Twee keer geel
|align=center| 1
|-
|align=left| 4
|align=left| Jordens Peters
|align=left| Willem II
|align=center| Uit
|align=center| Roda JC Kerkrade
|align=center| 2 - 0
|align=center| 79e
|align=center| 3 - 0
|align=center| Tom van Sichem
|align=center| Twee keer geel
|align=center| 1
|-
|align=left| 5
|align=left| Jan-Arie van der Heijden
|align=left| Vitesse
|align=center| Uit
|align=center| FC Groningen
|align=center| 0 - 0
|align=center| 30e
|align=center| 0 - 3
|align=center| Bas Nijhuis
|align=center| Het ontnemen van een scoringskans van een tegenspeler
|align=center| 1
|-
|align=left| 5
|align=left| Anouar Kali
|align=left| FC Utrecht
|align=center| Thuis
|align=center| PSV
|align=center| 0 - 0
|align=center| 69e
|align=center| 1 - 0
|align=center| Kevin Blom
|align=center| Twee keer geel
|align=center| 1
|-
|align=left| 5
|align=left| Aaron Meijers
|align=left| ADO Den Haag
|align=center| Uit
|align=center| sc Heerenveen
|align=center| 1 - 3
|align=center| 70e
|align=center| 1 - 3
|align=center| Maarten Ketting
|align=center| Twee keer geel
|align=center| 1
|-
|align=left| 5
|align=left| Alexander Gerndt
|align=left| FC Utrecht
|align=center| Thuis
|align=center| PSV
|align=center| 1 - 0
|align=center| 80e
|align=center| 1 - 0
|align=center| Kevin Blom
|align=center| Tackle (van achter een tegenstander onderuit halen)
|align=center| 3 waarvan 1 voorwaardelijkproeftijd 1 jaar
|-
|align=left| 6
|align=left| Kevin Conboy
|align=left| N.E.C.
|align=center| Thuis
|align=center| Willem II
|align=center| 0 - 0
|align=center| 88e
|align=center| 0 - 0
|align=center| Jochem Kamphuis
|align=center| Het ontnemen van een scoringskans van een tegenspeler
|align=center| 1
|-
|align=left| 7
|align=left| Tamás Kádár
|align=left| Roda JC Kerkrade
|align=center| Uit
|align=center| FC Groningen
|align=center| 1 - 0
|align=center| 18e
|align=center| 3 - 2
|align=center| Reinold Wiedemeijer
|align=center| Het ontnemen van een scoringskans van een tegenspeler
|align=center| 1
|-
|align=left| 7
|align=left| Uche Nwofor
|align=left| VVV-Venlo
|align=center| Thuis
|align=center| PSV
|align=center| 0 - 2 
|align=center| 65e
|align=center| 0 - 6 
|align=center| Eric Braamhaar
|align=center| Twee keer geel
|align=center| 1
|-
|align=left| 8
|align=left| Terence Kongolo
|align=left| Feyenoord
|align=center| Uit
|align=center| FC Groningen
|align=center| 1 - 1
|align=center| 26e
|align=center| 2 - 2
|align=center| Serdar Gözübüyük
|align=center| Twee keer geel
|align=center| 1
|-
|align=left| 8
|align=left| Adam Maher
|align=left| AZ
|align=center| Uit
|align=center| FC Twente
|align=center| 1 - 0
|align=center| 51e
|align=center| 3 - 0
|align=center| Danny Makkelie
|align=center| Natrappende beweging
|align=center| 1
|-
|align=left| 8
|align=left| Jozy Altidore
|align=left| AZ
|align=center| Uit
|align=center| FC Twente
|align=center| 1 - 0
|align=center| 52e
|align=center| 3 - 0
|align=center| Danny Makkelie
|align=center| Twee keer geel
|align=center| 1
|-
|align=left| 8
|align=left| Arnold Kruiswijk
|align=left| sc Heerenveen
|align=center| Uit
|align=center| Vitesse
|align=center| 2 - 3
|align=center| 78e
|align=center| 3 - 3
|align=center| Richard Liesveld
|align=center| Twee keer geel
|align=center| 1
|-
|align=left| 10
|align=left| Jordens Peters
|align=left| Willem II
|align=center| Uit
|align=center| ADO Den Haag
|align=center| 0 - 0
|align=center| 61e
|align=center| 2 - 0
|align=center| Reinold Wiedemeijer
|align=center| Het ontnemen van een scoringskans van een tegenspeler
|align=center| Geseponeerd (aanklager acht overtreding niet wettig en overtuigend bewezen)
|-
|align=left| 10
|align=left| Kevin Conboy
|align=left| N.E.C.
|align=center| Thuis
|align=center| Roda JC Kerkrade
|align=center| 0 - 0
|align=center| 66e
|align=center| 0 - 0
|align=center| Richard Liesveld
|align=center| Tackle en/of het schaden van de belangen van de sectie betaald voetbal of de voetbalsport in het algemeen, door zich respectloos op stellen richting de arbitrage en het trappen tegen een deur, nadat hij door de scheidsrechter met een rode kaart van het veld was gestuurd 
|align=center| 4
|-
|align=left| 10
|align=left| Niklas Moisander
|align=left| Ajax
|align=center| Uit
|align=center| Feyenoord
|align=center| 1 - 2
|align=center| 75e
|align=center| 2 - 2
|align=center| Bas Nijhuis
|align=center| Twee keer geel
|align=center| 1
|-
|align=left| 11
|align=left| Kwame Quansah
|align=left| Heracles Almelo
|align=center| Uit
|align=center| PSV
|align=center| 3 - 0
|align=center| 76e
|align=center| 4 - 0
|align=center| Danny Makkelie
|align=center| Twee keer geel
|align=center| 1
|-
|align=left| 12
|align=left| Bart Biemans
|align=left| Roda JC Kerkrade
|align=center| Uit
|align=center| Feyenoord
|align=center| 3 - 2
|align=center| 52e
|align=center| 5 - 2
|align=center| Eric Braamhaar
|align=center| Het ontnemen van een scoringskans van een tegenspeler
|align=center| Geseponeerd (aanklager acht overtreding niet wettig en overtuigend bewezen)
|-
|align=left| 13
|align=left| Victor Pálsson
|align=left| N.E.C.
|align=center| Uit
|align=center| Vitesse
|align=center| 1 - 1
|align=center| 42e
|align=center| 4 - 1
|align=center| Ruud Bossen
|align=center| Twee keer geel
|align=center| 1
|-
|align=left| 13
|align=left| Filip Kurto
|align=left| Roda JC Kerkrade
|align=center| Uit
|align=center| Heracles Almelo
|align=center| 2 - 1
|align=center| 56e
|align=center| 5 - 1
|align=center| Tom van Sichem
|align=center| Het ontnemen van een scoringskans van een tegenspeler
|align=center| 2 waarvan 1 voorwaardelijkproeftijd 1 jaar
|-
|align=left| 13
|align=left| Rémy Amieux
|align=left| N.E.C.
|align=center| Uit
|align=center| Vitesse
|align=center| 3 - 1
|align=center| 82e
|align=center| 4 - 1
|align=center| Ruud Bossen
|align=center| Twee keer geel
|align=center| 1
|-
|align=left| 13
|align=left| Ryan Koolwijk
|align=left| N.E.C.
|align=center| Uit
|align=center| Vitesse
|align=center| 3 - 1
|align=center| 83e
|align=center| 4 - 1
|align=center| Ruud Bossen
|align=center| Tackle (van achter een tegenstander onderuit halen)
|align=center| 3 waarvan 1 voorwaardelijkproeftijd 1 jaarNiet geaccepteerdHet beroep ingetrokken
|-
|align=left| 14
|align=left| Dave Bulthuis
|align=left| FC Utrecht
|align=center| Uit
|align=center| N.E.C.
|align=center| 2 - 0
|align=center| 79e
|align=center| 2 - 0
|align=center| Björn Kuipers
|align=center| Twee keer geel
|align=center| 1
|-
|align=left| 14
|align=left| Sepp De Roover
|align=left| NAC Breda
|align=center| Thuis
|align=center| ADO Den Haag
|align=center| 0 - 2
|align=center| 82e
|align=center| 0 - 3
|align=center| Reinold Wiedemeijer
|align=center| Het ontnemen van een scoringskans van een tegenspeler
|align=center| 1
|-
|align=left| 14
|align=left| Dirk Marcellis
|align=left| AZ
|align=center| Thuis
|align=center| Feyenoord
|align=center| 0 - 1
|align=center| 84e
|align=center| 0 - 2
|align=center| Kevin Blom
|align=center| Tackle, dan wel het trappen van een tegenspeler
|align=center| 3 waarvan 1 voorwaardelijkNiet geaccepteerdTuchtcommissie: 3 waarvan 1 voorwaardelijk *
|-
|align=left| 14
|align=left| Michael de Leeuw
|align=left| FC Groningen
|align=center| Uit
|align=center| RKC Waalwijk
|align=center| 1 - 1
|align=center| 87e
|align=center| 1 - 1
|align=center| Maarten Ketting
|align=center| Slaande beweging
|align=center| Geseponeerd (aanklager acht overtreding niet wettig en overtuigend bewezen)
|-
|align=left| 14
|align=left| Milano Koenders
|align=left| Heracles Almelo
|align=center| Uit
|align=center| Willem II
|align=center| 2 - 2
|align=center| 90+3e
|align=center| 2 - 2
|align=center| Pol van Boekel
|align=center| Slaande beweging
|align=center| 2 waarvan 1 voorwaardelijkNiet geaccepteerdTuchtcommissie: 2 waarvan 1 voorwaardelijk *
|-
|align=left| 15
|align=left| Tjaronn Chery
|align=left| ADO Den Haag
|align=center| Uit
|align=center| FC Twente
|align=center| 0 - 0
|align=center| 49e
|align=center| 2 - 0
|align=center| Jan Wegereef
|align=center| Tackle
|align=center| 4 waarvan 1 voorwaardelijkNiet geaccepteerdTuchtcommissie: 3 *Commissie van beroep: 3 waarvan 1 voorwaardelijkproeftijd 1 jaar
|-
|align=left| 15
|align=left| Jeffrey Gouweleeuw
|align=left| sc Heerenveen
|align=center| Uit
|align=center| Willem II
|align=center| 2 - 1
|align=center| 84e
|align=center| 3 - 1
|align=center| Eric Braamhaar
|align=center| Het trappen van een tegenspeler
|align=center| 3 waarvan 1 voorwaardelijkproeftijd 1 jaar
|-
|align=left| 15
|align=left| Marko Vejinović
|align=left| Heracles Almelo
|align=center| Uit
|align=center| FC Groningen
|align=center| 2 - 0
|align=center| 90+2e
|align=center| 2 - 0
|align=center| Dennis Higler
|align=center| Het gebruiken van grove taal tegenover de scheidsrechter
|align=center| 1 voorwaardelijkproeftijd 1 jaar
|-
|align=left| 16
|align=left| Daryl Janmaat
|align=left| Feyenoord
|align=center| Uit
|align=center| NAC Breda
|align=center| 1 - 1
|align=center| 29e
|align=center| 2 - 2
|align=center| Serdar Gözübüyük
|align=center| Twee keer geel
|align=center| 1
|-
|align=left| 16
|align=left| Eric Botteghin
|align=left| NAC Breda
|align=center| Thuis
|align=center| Feyenoord 
|align=center| 1 - 1
|align=center| 73e
|align=center| 2 - 2
|align=center| Serdar Gözübüyük
|align=center| Twee keer geel
|align=center| 1
|-
|align=left| 17
|align=left| Leandro Bacuna
|align=left| FC Groningen
|align=center| Thuis
|align=center| VVV-Venlo 
|align=center| 0 - 0
|align=center| 6e
|align=center| 0 - 0
|align=center| Serdar Gözübüyük
|align=center| Tackle
|align=center| Geseponeerd (aanklager acht overtreding niet wettig en overtuigend bewezen)
|-
|align=left| 17
|align=left| Bruno Martins Indi
|align=left| Feyenoord
|align=center| Thuis
|align=center| ADO Den Haag 
|align=center| 2 - 1
|align=center| 57e
|align=center| 3 - 2 
|align=center| Ruud Bossen
|align=center| Het ontnemen van een scoringskans van een tegenspeler
|align=center| Geseponeerd (aanklager acht overtreding niet wettig en overtuigend bewezen)
|-
|align=left| 17
|align=left| Tom Beugelsdijk
|align=left| ADO Den Haag
|align=center| Uit
|align=center| Feyenoord 
|align=center| 2 - 2
|align=center| 58e
|align=center| 3 - 2 
|align=center| Ruud Bossen
|align=center| Slaande beweging (Het geven (of een poging) van een elleboogstoot aan een tegenspeler)
|align=center| 3 waarvan 1 voorwaardelijkproeftijd 1 jaar
|-
|align=left| 17
|align=left| Joey van den Berg
|align=left| PEC Zwolle
|align=center| Thuis
|align=center| AZ 
|align=center| 1 - 2
|align=center| 77e
|align=center| 1 - 2
|align=center| Jochem Kamphuis
|align=center| Het ontnemen van een scoringskans van een tegenspeler
|align=center| 1
|-
|align=left| 18
|align=left| Kevin Conboy
|align=left| N.E.C.
|align=center| Uit
|align=center| ADO Den Haag
|align=center| 0 - 0
|align=center| 22e
|align=center| 2 - 0
|align=center| Alexandre Boucaut 
|align=center| Tackle
|align=center| 4
|-
|align=left| 18
|align=left| Gaby Jallo
|align=left| Willem II
|align=center| Uit
|align=center| RKC Waalwijk
|align=center| 0 - 0
|align=center| 38e
|align=center| 0 - 0
|align=center| Tom van Sichem
|align=center| Twee keer geel
|align=center| 1
|-
|align=left| 18
|align=left| Danilo
|align=left| Roda JC Kerkrade
|align=center| Uit
|align=center| VVV-Venlo
|align=center| 2 - 4
|align=center| 66e
|align=center| 2 - 4
|align=center| Kevin Blom
|align=center| Hands en/of het ontnemen van een scoringskans van een tegenspeler
|align=center| 1
|-
|align=left| 18
|align=left| Dave Bulthuis
|align=left| FC Utrecht
|align=center| Thuis
|align=center| Ajax
|align=center| 0 - 0
|align=center| 90e
|align=center| 0 - 0
|align=center| Danny Makkelie
|align=center| Twee keer geel
|align=center| 1
|-
|align=left| 18
|align=left| Teddy Chevalier
|align=left| RKC Waalwijk
|align=center| Thuis
|align=center| Willem II
|align=center| 0 - 0
|align=center| 90+1e
|align=center| 0 - 0
|align=center| Tom van Sichem
|align=center| Twee keer geel
|align=center| 1
|-
|align=left| 19
|align=left| Ricardo van Rhijn
|align=left| Ajax
|align=center| Thuis
|align=center| Feyenoord
|align=center| 3 - 0
|align=center| 64e
|align=center| 3 - 0
|align=center| Pol van Boekel
|align=center| Twee keer geel
|align=center| 1
|-
|align=left| 19
|align=left| Erik Pieters
|align=left| PSV
|align=center| Thuis
|align=center| PEC Zwolle
|align=center| 1 - 3
|align=center| 67e
|align=center| 1 - 3
|align=center| Dennis Higler
|align=center| Tackle en/of het schaden van de belangen van de sectie betaald voetbal of de voetbalsport in het algemeen door het trappen tegen een wand en het kapot slaan van een ruit in de spelerstunnel nadat hij door de scheidsrechter met een rode kaart van het veld was gestuurd
|align=center| 4 waarvan 1 voorwaardelijkproeftijd 1 jaar
|-
|align=left| 20
|align=left| Sanharib Malki
|align=left| Roda JC Kerkrade
|align=center| Uit
|align=center| ADO Den Haag
|align=center| 1 - 1
|align=center| 49e
|align=center| 2 - 2
|align=center| Eric Braamhaar
|align=center| Het trappen van een tegenspeler
|align=center| Geseponeerd (aanklager acht overtreding niet wettig en overtuigend bewezen)
|-
|align=left| 20
|align=left| Vito Wormgoor
|align=left| ADO Den Haag
|align=center| Thuis
|align=center| Roda JC Kerkrade
|align=center| 2 - 1
|align=center| 87e
|align=center| 2 - 2
|align=center| Eric Braamhaar
|align=center| Hands en/of het ontnemen van een scoringskans van een tegenspeler
|align=center| 1Niet geaccepteerdTuchtcommissie: 1 *
|-
|align=left| 20
|align=left| Mitchell Schet
|align=left| FC Groningen
|align=center| Uit
|align=center| N.E.C.
|align=center| 2 - 1
|align=center| 89e
|align=center| 2 - 1
|align=center| Tom van Sichem
|align=center| Twee keer geel
|align=center| 1
|-
|align=left| 21
|align=left| Joost Broerse
|align=left| PEC Zwolle
|align=center| Uit
|align=center| NAC Breda
|align=center| 0 - 0
|align=center| 40e
|align=center| 3 - 0
|align=center| Reinold Wiedemeijer
|align=center| Hands en/of het ontnemen van een scoringskans van een tegenspeler
|align=center| 1Niet geaccepteerdTuchtcommissie: vrijgesproken
|-
|align=left| 21
|align=left| Rasmus Bengtsson
|align=left| FC Twente
|align=center| Thuis
|align=center| FC Utrecht
|align=center| 0 - 1
|align=center| 44e
|align=center| 2 - 4
|align=center| Kevin Blom
|align=center| Het ontnemen van een scoringskans van een tegenspeler
|align=center| 1
|-
|align=left| 21
|align=left| Ramon Zomer
|align=left| sc Heerenveen
|align=center| Uit
|align=center| RKC Waalwijk
|align=center| 0 - 0
|align=center| 49e
|align=center| 0 - 1
|align=center| Ed Janssen
|align=center| Het ontnemen van een scoringskans van een tegenspeler
|align=center| 1
|-
|align=left| 21
|align=left| Viktor Elm
|align=left| AZ
|align=center| Thuis
|align=center| FC Groningen
|align=center| 0 - 1
|align=center| 65e
|align=center| 0 - 1
|align=center| Dennis Higler
|align=center| Tackle
|align=center| 2 waarvan 1 voorwaardelijkproeftijd 1 jaar
|-
|align=left| 21
|align=left| Jeroen Zoet
|align=left| RKC Waalwijk
|align=center| Thuis
|align=center| sc Heerenveen
|align=center| 0 - 0
|align=center| 83e
|align=center| 0 - 1
|align=center| Ed Janssen
|align=center| Het ontnemen van een scoringskans van een tegenspeler
|align=center| 1
|-
|align=left| 22
|align=left| Jens Janse
|align=left| NAC Breda
|align=center| Uit
|align=center| ADO Den Haag 
|align=center| 1 - 0
|align=center| 65e
|align=center| 2 - 1
|align=center| Ruud Bossen
|align=center| Twee keer geel
|align=center| 1
|-
|align=left| 22
|align=left| Nick Viergever
|align=left| AZ
|align=center| Uit
|align=center| Feyenoord
|align=center| 1 - 1
|align=center| 67e
|align=center| 3 - 1
|align=center| Bas Nijhuis
|align=center| Tackle
|align=center| 3 waarvan 1 voorwaardelijkNiet geaccepteerdTuchtcommissie: 3 waarvan 1 voorwaardelijk *
|-
|align=left| 22
|align=left| Guy Ramos
|align=left| RKC Waalwijk
|align=center| Uit
|align=center| FC Groningen
|align=center| 1 - 1
|align=center| 68e
|align=center| 2 - 1
|align=center| Pieter Vink
|align=center| Het ontnemen van een scoringskans van een tegenspeler
|align=center| 1Niet geaccepteerdHet beroep ingetrokken
|-
|align=left| 22
|align=left| Theo Janssen
|align=left| Vitesse
|align=center| Thuis
|align=center| PSV
|align=center| 1 - 2
|align=center| 84e
|align=center| 2 - 2
|align=center| Pol van Boekel
|align=center| Het trappen van een tegenspeler dan wel trappen naar een tegenspeler en/of het opzettelijk gaan staan op de voet van een tegenspeler
|align=center| 4 waarvan 1 voorwaardelijk proeftijd 1 jaar
|-
|align=left| 23
|align=left| Joey van den Berg
|align=left| sc Heerenveen
|align=center| Uit
|align=center| ADO Den Haag
|align=center| 2 - 1
|align=center| 44e
|align=center| 2 - 1
|align=center| Dennis Higler
|align=center| Twee keer geel
|align=center| 1
|-
|align=left| 23
|align=left| Nathaniel Will
|align=left| N.E.C.
|align=center| Thuis
|align=center| VVV-Venlo
|align=center| 1 - 1
|align=center| 65e
|align=center| 1 - 2
|align=center| Jeroen Sanders
|align=center| Tackle
|align=center| 3 waarvan 1 voorwaardelijkproeftijd 1 jaar
|-
|align=left| 23
|align=left| Atiba Hutchinson
|align=left| PSV
|align=center| Thuis
|align=center| FC Utrecht
|align=center| 2 - 1 
|align=center| 70e
|align=center| 2 - 1 
|align=center| Pieter Vink
|align=center| Twee keer geel
|align=center| 1
|-
|align=left| 24
|align=left| Abel Tamata
|align=left| Roda JC Kerkrade
|align=center| Uit
|align=center| FC Utrecht
|align=center| 0 - 0
|align=center| 18e
|align=center| 4 - 0
|align=center| Reinold Wiedemeijer
|align=center| Het ontnemen van een scoringskans van een tegenspeler
|align=center| 1Niet geaccepteerdTuchtcommissie: vrijgesproken
|-
|align=left| 24
|align=left| Thomas Bruns
|align=left| Heracles Almelo
|align=center| Thuis
|align=center| Vitesse
|align=center| 2 - 4
|align=center| 86e
|align=center| 3 - 5
|align=center| Dennis Higler
|align=center| Twee keer geel
|align=center| 1
|-
|align=left| 24
|align=left| Edson Braafheid
|align=left| FC Twente
|align=center| Uit
|align=center| sc Heerenveen
|align=center| 2 - 1
|align=center| 87e
|align=center| 2 - 1
|align=center| Danny Makkelie
|align=center| Twee keer geel
|align=center| 1
|-
|align=left| 26
|align=left| Thomas Bruns
|align=left| Heracles Almelo
|align=center| Thuis
|align=center| N.E.C.
|align=center| 1 - 0
|align=center| 67e
|align=center| 1 - 0
|align=center| Ed Janssen
|align=center| Tackle, dan wel het trappen van een tegenspeler
|align=center| 4 waarvan 1 voorwaardelijkproeftijd 1 jaar
|-
|align=left| 27
|align=left| Marco Bizot
|align=left| FC Groningen
|align=center| Thuis
|align=center| FC Twente
|align=center| 0 - 1
|align=center| 78e
|align=center| 0 - 3
|align=center| Kevin Blom
|align=center| Het ontnemen van een scoringskans van een tegenspeler
|align=center| Geseponeerd (aanklager acht overtreding niet wettig en overtuigend bewezen)
|-
|align=left| 28
|align=left| Thomas Lam
|align=left| AZ
|align=center| Uit
|align=center| Heracles Almelo
|align=center| 0 - 2
|align=center| 31e
|align=center| 1 - 2
|align=center| Pol van Boekel
|align=center| Tackle
|align=center| 2 waarvan 1 voorwaardelijkproeftijd 1 jaar
|-
|align=left| 29
|align=left| Kenneth Vermeer
|align=left| Ajax
|align=center| Thuis
|align=center| Heracles Almelo
|align=center| 1 - 0
|align=center| 48e
|align=center| 4 - 0
|align=center| Ruud Bossen
|align=center| Het ontnemen van een scoringskans van een tegenspeler
|align=center| 2Niet geaccepteerdTuchtcommissie: 2 *
|-
|align=left| 29
|align=left| Nick van der Velden
|align=left| N.E.C.
|align=center| Thuis
|align=center| AZ
|align=center| 1 - 1
|align=center| 61e
|align=center| 1 - 1
|align=center| Tom van Sichem
|align=center| Natrappende beweging
|align=center| 3 waarvan 1 voorwaardelijkproeftijd 1 jaar
|-
|align=left| 30
|align=left| Anouar Kali
|align=left| FC Utrecht
|align=center| Uit
|align=center| AZ
|align=center| 0 - 0
|align=center| 27e
|align=center| 6 - 0
|align=center| Ed Janssen
|align=center| Twee keer geel
|align=center| 1
|-
|align=left| 30
|align=left| Jan Wuytens
|align=left| FC Utrecht
|align=center| Uit
|align=center| AZ
|align=center| 1 - 0
|align=center| 33e
|align=center| 6 - 0
|align=center| Ed Janssen
|align=center| Twee keer geel
|align=center| 1
|-
|align=left| 30
|align=left| Danny Holla
|align=left| ADO Den Haag
|align=center| Thuis
|align=center| FC Twente
|align=center| 1 - 1
|align=center| 60e
|align=center| 1 - 3
|align=center| Pol van Boekel
|align=center| Twee keer geel
|align=center| 1
|-
|align=left| 31
|align=left| Virgil van Dijk
|align=left| FC Groningen
|align=center| Thuis
|align=center| ADO Den Haag 
|align=center| 2 - 0
|align=center| 64e
|align=center| 2 - 1
|align=center| Tom van Sichem
|align=center| Tackle
|align=center| 2 waarvan 1 voorwaardelijkproeftijd 1 jaar
|-
|align=left| 31
|align=left| Kevin Jansen
|align=left| ADO Den Haag
|align=center| Uit
|align=center| FC Groningen
|align=center| 2 - 1
|align=center| 86e
|align=center| 2 - 1
|align=center| Tom van Sichem
|align=center| Twee keer geel
|align=center| 1
|-
|align=left| 32
|align=left| Remko Pasveer
|align=left| Heracles Almelo
|align=center| Uit
|align=center| Feyenoord
|align=center| 3 - 0
|align=center| 44e
|align=center| 6 - 0
|align=center| Pol van Boekel
|align=center| Het ontnemen van een scoringskans van een tegenspeler
|align=center| 1Niet geaccepteerdTuchtcommissie: 1 *
|-
|align=left| 33
|align=left| Nourdin Boukhari
|align=left| RKC Waalwijk
|align=center| Thuis
|align=center| Vitesse
|align=center| 1 - 0 
|align=center| 28e
|align=center| 3 - 2 
|align=center| Pieter Vink
|align=center| Twee keer geel
|align=center| 1
|-
|align=left| 34
|align=left| Charlton Vicento
|align=left| ADO Den Haag
|align=center| Uit
|align=center| PEC Zwolle
|align=center| 2 - 0
|align=center| 60e
|align=center| 4 - 2
|align=center| Pieter Vink
|align=center| Tackle
|align=center| 3 waarvan 1 voorwaardelijk
|-
|align=left| 34
|align=left| Jason Davidson
|align=left| Heracles Almelo
|align=center| Uit
|align=center| FC Utrecht
|align=center| 1 - 0
|align=center| 71e
|align=center| 3 - 0
|align=center| Jochem Kamphuis
|align=center| Het ontnemen van een scoringskans van een tegenspeler
|align=center| 1
|-
|align=left| 34
|align=left| Mark van Bommel
|align=left| PSV
|align=center| Uit
|align=center| FC Twente
|align=center| 3 - 1 
|align=center| 71e
|align=center| 3 - 1 
|align=center| Danny Makkelie
|align=center| Twee keer geel
|align=center| 1
|}
'* Deze spelers zijn door de scheidsrechters direct van het veld gezonden en worden automatisch uitgesloten van deelname aan de eerstvolgende wedstrijd. Indien dat ze de eerste twee straffen niet accepteren.

Uitwerking van de rode kaarten of het wegsturen van stafleden  
{| class="wikitable" style="text-align:center"
!width=20|SR
!align=left width=140|Naam(Functie)
!align=left width=120|Club
!align=center width=45|Thuis/Uit
!align=center width=120|Tegenstander
!align=center width=40|Tussen.
!align=center width=40|Min.
!align=center width=40|Eind.
!align=center width=150|Scheidsrechter
!align=center width=330|Reden
!align=center width=200|Straf(aantal wedstrijden)
|-
|align=left| 7
|align=left| Erwin Koeman (hoofdcoach)
|align=left| RKC Waalwijk
|align=center| Uit
|align=center| AZ
|align=center| 3 - 3
|align=center| 90+4e
|align=center| 3 - 3
|align=center| Kevin Blom
|align=center| Aanmerkingen op de leiding en/of het verlaten van de instructiezone zonder toestemming van de scheidsrechter
|align=center| 1
|-
|align=left| 21
|align=left| Robert Maaskant (hoofdcoach)
|align=left| FC Groningen
|align=center| Uit
|align=center| AZ
|align=center| 0 - 1
|align=center| 47e
|align=center| 0 - 1
|align=center| Dennis Higler
|align=center| Het zich niet op een verantwoorde manier gedragen, te weten door de arbitrage op verbale en/of non-verbale wijze in diskrediet te brengen en/of na te zijn weggestuurd door de scheidsrechter zich begeven in de nabijheid van het speelveld en/of de instructiezone tijdens deze wedstrijd
|align=center| 1
|-
|align=left| 30
|align=left| Maurice Steijn (hoofdcoach)
|align=left| ADO Den Haag
|align=center| Thuis
|align=center| FC Twente
|align=center| 1 - 1
|align=center| 61e
|align=center| 1 - 3
|align=center| Pol van Boekel
|align=center| Het bij herhaling in woord en/of gebaar te kennen geven het niet eens te zijn met een beslissing van de scheidsrechter en/of het op verbale wijze de arbitrage in diskrediet brengen door in een interview voor de camera, beledigend over de 4e official te spreken (‘snotneus') tijdens en na afloop van de wedstrijd
|align=center| 2 waarvan 1 voorwaardelijkproeftijd 1 jaar
|-
|align=left| 32
|align=left| Robert Maaskant (hoofdcoach)
|align=left| FC Groningen
|align=center| Uit
|align=center| PSV
|align=center| 5 - 0
|align=center| 46e
|align=center| 5 - 2
|align=center| Ruud Bossen
|align=center| Het schuldig maken aan het hebben van aanmerkingen op de arbitrage en/of het op verbale wijze de arbitrage in diskrediet brengen door de integriteit van de scheidsrechter in twijfel te trekken tijdens de gespeelde wedstrijd
|align=center| 1
|}

Uitwerking van rode kaarten uit andere competities (spelers) 
{| class="wikitable" style="text-align:center"
!width=75|SR
!align=left width=120|Speler
!align=left width=160|Club
!align=center width=45|Thuis/Uit
!align=center width=160|Tegenstander
!align=center width=90|Eind.
!align=center width=150|Scheidsrechter
!align=center width=270|Overtreding
!align=center width=175|Straf(aantal wedstrijden)
|-
|align=left| Beloften-competitie voorronde 2
|align=left| Eloy Room
|align=left| Jong Vitesse/AGOVV
|align=center| Uit
|align=center| Jong Roda JC Kerkrade
|align=center| 3 - 2
|align=center| 
|align=center| Het ontnemen van een scoringskans van een tegenspeler(  rode kaart in deze wedstrijd)
|align=center| 2 waarvan 1 voorwaardelijkproeftijd 1 jaar
|-
|align=left| Beloften-competitie voorronde 3
|align=left| Jeroen Ketting
|align=left| Jong PEC Zwolle
|align=center| Thuis
|align=center| Jong Ajax
|align=center| 2 - 3
|align=center| Jeroen Manschot
|align=center| Tackle (op grove wijze onderuit halen van een tegenstander)(  rode kaart in deze wedstrijd)
|align=center| 3 waarvan 1 voorwaardelijkproeftijd 1 jaar
|-
|align=left| Beloften-competitie voorronde 5
|align=left| Giorgi Tsjantoeria
|align=left| Jong Vitesse/AGOVV
|align=center| Thuis
|align=center| Jong FC Den Bosch
|align=center| 3 - 1
|align=center| Leon Molenkamp
|align=center| Slaande beweging(  rode kaart in deze wedstrijd)
|align=center| 4
|-
|align=left| Beloften-competitie voorronde 5
|align=left| Hyun Jun Suk
|align=left| Jong FC Groningen
|align=center| Uit
|align=center| Jong PEC Zwolle
|align=center| 2 - 1
|align=center| Siemen Mulder
|align=center| Slaande beweging(  rode kaart in deze wedstrijd)
|align=center| 4
|-
|align=left| Beloften-competitie voorronde 6
|align=left| Stanislav Manolev
|align=left| Jong PSV
|align=center| Uit
|align=center| Jong FC Den Bosch
|align=center| 0 - 5
|align=center| Barry van der Lip
|align=center| Natrappende beweging(  rode kaart in deze wedstrijd)
|align=center| 4 waarvan 1 voorwaardelijkNiet geaccepteerdTuchtcommissie: 4 
|-
|align=left| 3e ronde KNVB beker
|align=left| Dedryck Boyata
|align=left| FC Twente
|align=center| Thuis
|align=center| FC Den Bosch
|align=center| 1 - 2
|align=center| Reinold Wiedemeijer
|align=center| Tackle(  rode kaart in deze wedstrijd)
|align=center| 3 waarvan 1 voorwaardelijkproeftijd 1 jaar
|-
|align=left| Beloften-competitie Divisie B speelronde 7
|align=left| Mateusz Prus
|align=left| Jong Roda JC Kerkrade
|align=center| Thuis
|align=center| Jong FC Dordrecht
|align=center| 4 - 2
|align=center| 
|align=center| Het ontnemen van een scoringskans van een tegenspeler(  rode kaart in deze wedstrijd)
|align=center| 1
|}

Uitwerking van straffen die door de aanklager van de KNVB gegeven zijn 
{| class="wikitable" style="text-align:center"
!width=20|SR
!align=left width=140|Speler
!align=left width=120|Club
!align=center width=45|Thuis/Uit
!align=center width=120|Tegenstander
!align=center width=40|Eind.
!align=center width=150|Scheidsrechter
!align=center width=330|Overtreding
!align=center width=200|Straf(aantal wedstrijden)
|-
|align=left| 15
|align=left| Marcelo
|align=left| PSV
|align=center| Uit
|align=center| Ajax
|align=center| 3 - 1
|align=center| Björn Kuipers
|align=center| Slaande beweging
|align=center| 4 waarvan 1 voorwaardelijkNiet geaccepteerdTuchtcommissie: 4 waarvan 1 voorwaardelijk
|-
|align=left| 22
|align=left| Gertjan Verbeek (hoofdcoach)
|align=left| AZ
|align=center| Uit
|align=center| Feyenoord
|align=center| 3 - 1
|align=center| Bas Nijhuis
|align=center| Het overtreden van de Gedragscode Officials Betaald Voetbal
|align=center| Heeft de zaak direct aan de tuchtcommissie voorgelegd en de commissie gevraagd een oordeel te vellen over de vraag of de gedragscode is overtredenTuchtcommissie: 1 voorwaardelijkproeftijd 2 jaarCommissie van beroep: 2 waarvan 1 voorwaardelijkproeftijd 2 jaar
|-
|align=left| 24
|align=left| Jeremain Lens
|align=left| PSV
|align=center| Uit
|align=center| Feyenoord
|align=center| 2 - 1
|align=center| Björn Kuipers
|align=center| Het schaden van de belangen van het betaald voetbal of de voetbalsport in het algemeen, in het bijzonder door het na afloop van de gespeelde wedstrijd (bewust) zoeken van een (gewelddadige) confrontatie met een tegenstander, door die tegenstander aan zijn shirt te pakken en vast te houden
|align=center| 3
|-
|align=left| 27
|align=left| Dries Mertens
|align=left| PSV
|align=center| Thuis
|align=center| RKC Waalwijk
|align=center| 2 - 0
|align=center| Jan Wegereef
|align=center| Slaande beweging
|align=center| 3 waarvan 1 voorwaardelijk
|-
|align=left| 30
|align=left| Tom Beugelsdijk
|align=left| ADO Den Haag
|align=center| Thuis
|align=center| FC Twente
|align=center| 1 - 3
|align=center| Pol van Boekel
|align=center| Natrappende beweging
|align=center| 3 waarvan 1 voorwaardelijkNiet geaccepteerdTuchtcommissie: 3 waarvan 1 voorwaardelijkCommissie van beroep: 2 waarvan 1 voorwaardelijk
|}

Trivia 
 FC Zwolle heeft haar naam, per dit seizoen, gewijzigd in "PEC Zwolle"
 FC Groningen, sc Heerenveen, PSV, RKC Waalwijk, Roda JC Kerkrade en Vitesse begonnen allemaal met een andere trainer dan waarmee ze seizoen 2011/12 zijn geëindigd, te weten: Robert Maaskant, Marco van Basten, Dick Advocaat, Erwin Koeman, Ruud Brood en Fred Rutten.
 Feyenoord heeft dit seizoen geen enkele thuiswedstrijd verloren.

Zie ook 
 Records Eredivisie seizoen 2012/13

Eredivisie (mannenvoetbal)
Nederlands competitievoetbal 2012/13